Подвиг народу (фільм, 1956)
 Подвиг народу (база даних)